JHG steht für:
 Janus Henderson Group (NYSE-Ticker), britische Investmentgesellschaft
 Johannes-Heidenhain-Gymnasium Traunreut
 Johanniter-Hilfsgemeinschaft, siehe Johanniterorden
 Journal of Human Genetics, monatliches Journal von Nature Research
 Julius-Hirschberg-Gesellschaft, eine Vereinigung für Geschichte der Augenheilkunde
 Juso-Hochschulgruppen, studentische Organisation der Jungsozialisten
 Jugendhilfegesetz, siehe Achtes Buch Sozialgesetzbuch
 Xishuangbanna Gasa International Airport (IATA-Code), Flughafen in Jinghong, Xishuangbanna, Provinz Yunnan, VR China

Jhg. steht für:
 Jahrgang

JHG